Een onderdeel van een instrument om de tijd mee aan te geven, zie Wijzerplaat, Secondewijzer of Zonnewijzer
 Wijzer (album), een album van de Nederlandse zanger Guus Meeuwis
 Wijzer (logaritme), een geheel getal, van belang bij de overgang van een bepaald getal naar zijn tiendelige logaritme